Vitamina B1, vitamina hidrosoluble del complex B
 B1 Centauro, caçatancs sobre rodes d'origen italià